Lombok Tengah (Zentrallombok) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben hier reichlich eine Million Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten ist Praya, im Zentrum des Bezirks gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Lombok Tengah erstreckt sich zwischen 8°24′ und 8°57′ s. Br. sowie zwischen 116°05′ und 116°24′ ö. L. Der an Bevölkerung zweitreichste Bezirk der Provinz liegt keilförmig im südlichen Teil der Insel Lombok und grenzt im Westen und Nordwesten an den Bezirk Westlombok, im Norden an Nordlombok sowie im Osten an Ostlombok. Die Küstenlinie zum Indischen Ozean (Lombok Bassin) bildet im Süden eine natürliche Grenze.

Zum Bezirk Lombok Tengah gehören 25 Inseln:
Gili Anakanjan, Gili Anakewok, Gili Anakewok, Gili Balisamar, Gili Batuberang, Gili Batupayung, Gili Batutiung, Gili Bulusadang, Gili Gantung, Gili Kebango, Gili Medas, Gili Medas Timuk, Gili Ngebor, Gili Nusa, Gili Nyepak, Gili Penginang, Gili Perigi, Gili Sayaq, Gili Selak, Gili Ujungbatu, Gili Wayang sowie Pulau Batu Mandi, Pulau Batu Unting-Unting, Pulau Karang Dundang, Pulau Tanjungslaen.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in zwölf Distrikte mit 127 Desa (Dörfer) und 12 Kelurahan.

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 () lebten im Regierungsbezirk Lombok Tengah 1.034.859 Menschen, davon 520.504 Frauen (50,30 %) und 514.355 Männer (49,70 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 2,38 %. Mitte 2022 waren 99,68 Prozent der Einwohner Muslime, Hindus gab es 0,28 % und Christen waren mit 0,03 % vertreten (275 ev.-luth. / 92 röm.-kath.).
67,68 % oder 722.106 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 27,41 % waren Kinder und 3,31 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 42,54 % ledig, 52,09 % verheiratet, 2,06 % geschieden und 3,31 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 66,43 – etwas unterhalb des Provinzdurchschnitts von 68,25 der zweitniedrigste Wert in der Provinz.

Weblinks 
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Lombok Tengah (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Nusa Tenggara Barat